Seven Seas steht für:
 das Passagierschiff Seven Seas (1953–1977), ex Mormacmail (1940), USS Long Island (CVE-1)  (1941), Nelly (1949) 
 Seven Seas (Schiff), eine Motoryacht
 Seven Seas (Yokko), Album

Siehe auch:
 Douglas DC-7 Seven Seas
 Edinburgh of the Seven Seas
 Regent Seven Seas Cruises
 Seven Seas Mariner 
 Seven Seas of Rhye 
 Seven Seas Publishers 
 Sieben Meere
 Virgin of the Seven Seas